Дохтуров — русская фамилия.

Известные носители 
 Дохтуров, Александр Павлович (1835—1896) — русский генерал-лейтенант.
 Дохтуров, Анатолий Лаврентьевич (1925—2004) — советский партийный деятель.
 Дохтуров, Владимир Сергеевич (1859—1890) — русский энтомолог.
 
 Дохтуров, Михаил Николаевич (1824—1911) — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Дохтуров, Николай Михайлович (1788—1865) — генерал от кавалерии, участник Наполеоновских войн, сенатор.
 Дохтуров, Павел Афанасьевич (1784—1847) — полковник Российского императорского флота, участник Отечественной войны 1812 года.
 Дохтуров, Сергей Иванович (1824—1890) — генерал-лейтенант.

См. также 
Дохтуровы — русский дворянский род.